Cerni se poate referi la:

 Cerni Breag, Tărgoviște
 Cerni Deal, Veliko Tărnovo
 Cerni Osăm, Loveci
 Cerni Rid, Haskovo
 Cerni Vit, Loveci

Vezi și 
 Cerni Vrăh (dezambiguizare)

 Cerna (dezambiguizare)